Magnus Ljunggren kan syfta på:

Magnus Ljunggren (lingvist) (1942–2022), professor emeritus i rysk litteratur
Magnus Ljunggren (författare) (född 1960), författare